Metale grele reprezintă termenul care în general este folosit pentru metalele ce au o densitate mai mare decât 5kg/dm³ și sunt în general toxice, reziduurile lor producând poluarea mediului înconjurător. 
Metale grele unanim acceptate sunt:

Metalele grele sunt metale neferoase cu densitate > 5 kg/dm³. Potrivit utilității lor se pot împărți în:
 Metale pentru fabricare de mașini și instalații: cupru, staniu (cositor), zinc, nichel, plumb și aliajele lor
 Metale utilizate în aliaje: crom, vanadiu, cobalt 
 Metale prețioase (nobile): aur, argint, platină

Bibliografie 
 Ulrich Fischer, Mechanical and Metal Trades Handbook, Verlag Europa-Lehrmittel, 2006. ISBN 13 978-3-8085-1910-3.

 
Poluare